Літораль ( «прибережний») — зона узбережжя між рівнем найвищого припливу і найнижчого відпливу.

Топонім

Літтораль — найменший департамент Беніну.

Прибережний регіон — регіон на заході Камеруну.

Літорал — одна з провінцій Екваторіальної Гвінеї.

Інше 
 «Літораль» — болівійський футбольний клуб з міста Кочабамба.

Див. також 
 Літорал-Лагунар — південно-східна частина бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул.
 Бойовий корабель прибережної зони